Myrtle Grove (Carolina do Norte)
Myrtle Grove (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos